NRK steht für:
 Normenausschuss Rundstahlketten im DIN Deutsches Institut für Normung
 Norsk rikskringkasting, staatliche Rundfunkgesellschaft in Norwegen
 Flughafen Norrköping (IATA-Code), Flughafen in Schweden
 Naturelink Aviation (ICAO-Code), südafrikanische Fluggesellschaft

nrk steht für:
 Ngarla (Sprache) (ISO-639-3-Code), vom Aussterben bedrohte australische Sprache der Ngarla im Umland um Port Hedland, Region Pilbara, Western Australia

Abkürzung